Singapore Sling steht für: 

 Singapore Sling, einen Cocktail 
 Singapore Sling (1990), einen Film von Nikos Nikolaidis aus dem Jahr 1990
 Singapore Sling (1993), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1993
 Singapore Sling (Band), eine isländische Rockband